Neutralització (fonètica), fenomen fonètic pel qual dos fonemes perden alguns dels seus trets distintius en determinats contextos, i es pronuncien igual que un altre fonema 
 Reacció de neutralització, reacció química entre un àcid i una base de manera que els productes de la reacció no tenen propietats ni àcides ni alcalines
 Seroneutralització, tècnica serològica basada en la capacitat de desactivar la capacitat patològica d'agents antigènics per part d'un sèrum que conté anticossos per a aquest antigen